Мокра гора, или Мокра Гора може бити:

 Мокра гора (планина)
 Мокра гора (област)
 Мокра Гора (Ужице)

Види још 
 Мокра планина